Dinastia Song, dinastia que dominà el poder a la Xina entre 960 i 1279 
 Dinastia Liu Song (420-479), primera de les quatre Dinasties del Sud en la Xina, succeint a la Dinastia Jin Oriental i continuada per la Dinastia Qi del Sud 
 Llibre de Song o Història dels Song, text històric de la Dinastia Liu Song de les Dinasties del Sud de la Xina que abasta la història d'entre el 420 i el 479, escrit per Shen Yue de la Dinastia Liang (502-557) 
 Mont Song, muntanya a la província de Henan, considerada sagrada pel taoisme
 Biografies:
 Song Jianfeng, judoka xinesa 
 Song Ji-hyun (1969), jugadora d'handbol sud-coreana que va competir durant la dècada de 1980
 Song Joong-ki (Daejeon, 1985), actor de cinema sud-coreà
 Song Kang-ho (Gimhae, 1967), actor de cinema sud-coreà
 Song Maojin, pintor xinès que va viure sota la dinastia Ming
 Song Yingxing (Yichun, 1587-1666), científic i enciclopedista xinès que va viure durant l'època tardana de la dinastia Ming 
 Song Yu (segle III aC), poeta xinès
 Song Xian (segle II), militar servint sota el senyor de la guerra menor Lü Bu durant la tardana Dinastia Han
 Song Xu (~1525, Jixing / Huzhou, Zhejiang - 1625), pintor i monjo budista xinès que va viure sota la dinastia Ming 
 Alex Song (Douala, Camerun, 1987), futbolista camerunès
 Brenda Song (1988), cantant, actriu, model i ballarina estatunidenca
 Cao Song (? - 193 dC), pare del senyor de la guerra Cao Cao de la tardana Dinastia Han Oriental
 Li Song (pintor), pintor xinès de la cort imperial que va viure sota la dinastia Song
 Pan Song (Dandong, 1975), judoka xinès 
 Rigobert Song (Nkenglicock, 1976), futbolista camerunès de la dècada de 2000, internacional amb la selecció
 River Song, personatge fictici creat per Steven Moffat i interpretat principalment per Alex Kingston a la sèrie de ciència-ficció britànica Doctor Who
 Su Song (1020 - 1101), erudit xinès 
 Yu Song (1987), judoka xinesa